Мофет:

 Мофет — всеизраильская система физико-математических школ.

Фамилия 
 Мофет, Гамильтон Владимирович — Георгиевский кавалер; лейтенант; № 1443; 26 ноября 1802.
 Мофет, Самуил — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 3242; 26 ноября 1816.
 Мофет, Самуил Иванович (Гамильтонович) — Георгиевский кавалер; капитан 1-го ранга; № 7947; 26 ноября 1848.

См. также 
 Мофеты